UZ poate fi:

 Uzbekistan, codul ISO 3166-1 și codul FIPS 10-4 al acestei țări
 .uz, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Uzbekistan
 Limba uzbecă, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „UZ” la acronymfinder.com